Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-91 (1917)
 UB-91
 UC-91

Вторая мировая война 
 U-91 (1941)